Partner či partnerka může být : 

 společník, přítel
 druh či družka, konkubinát
 registrovaný partner
 choť – manžel či manželka, osoba v manželském svazku
 spoluhráč nebo protihráč – účastník společenské hry nebo zábavy
 obchodní partner – strana obchodní smlouvy nebo spolupodílník obchodní společnosti

Vlastní jména:
 Peugeot Partner – automobil firmy Peugeot

Ve filmu a televizi:
 Partner (film, 1968) – italské drama Bernarda Bertolucciho z roku 1968
 Partner (film, 2007) – indická romantická komedie z roku 2007
 Partner (film, 2008) – indický film z roku 2008
 The Partner (film, 1963) – britský kriminální film z roku 1963
 Die Partner (seriál, 1973) – západoněmecký televizní seriál z roku 1973
 Die Partner (seriál, 1995) – německý televizní akční krimiseriál z roku 1995

Externí odkazy